|-
| 81801 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81802 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81803 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81804 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81805 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81806 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81807 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81808 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81809 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81810 - || || 30 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81811 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81812 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81813 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81814 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81815 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81816 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81817 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81818 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81819 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81820 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81821 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81822 Jamesearly || || 27 de maig, 2000 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 81823 - || || 30 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81824 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81825 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81826 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81827 - || || 26 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81828 - || || 28 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81829 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81830 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81831 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81832 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81833 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81834 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81835 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81836 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81837 - || || 31 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81838 - || || 29 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81839 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81840 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81841 - || || 27 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81842 - || || 27 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81843 - || || 27 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81844 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81845 - || || 30 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81846 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81847 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81848 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81849 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81850 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81851 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81852 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81853 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81854 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81855 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81856 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81857 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81858 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81859 - || || 29 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81860 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81861 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81862 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81863 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81864 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81865 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81866 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81867 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81868 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81869 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81870 - || || 1 de juny, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 81871 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81872 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81873 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81874 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81875 - || || 4 de juny, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 81876 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81877 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81878 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81879 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81880 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81881 - || || 4 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81882 - || || 5 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81883 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81884 - || || 7 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81885 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81886 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81887 - || || 9 de juny, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 81888 - || || 1 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81889 - || || 1 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81890 - || || 1 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81891 - || || 5 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81892 - || || 4 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 81893 - || || 4 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 81894 - || || 6 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81895 - || || 5 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81896 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81897 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81898 - || || 4 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81899 - || || 3 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81900 - || || 1 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
1